

Моара-Домняске () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Велень.
 Моара-Домняске () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Рифов.
 Моара-Домняске () — село у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Геняса.

Моара-Домняске () — село у Глоденському районі.